Köllnbach steht für:
 Köllnbach (Längenmühlbach), linker Zufluss des Längenmühlbachs (Isar)
 Köllnbach (Adelsgeschlecht), bayerisch-österreichisches Uradelsgeschlecht

Siehe auch:
 Großköllnbach, Gemeindeteil des Marktes Pilsting, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Turmhügel Großköllnbach, Hügel im Gemeindeteil Großköllnbach, Markt Pilsting, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Oberköllnbach, Ortsteil der Gemeinde Postau, Landkreis Landshut, Bayern